Výplň může být:
 zubní plomba – umělé doplnění porušeného zubu 
 výplň (kryptografie) – umělé doplnění otevřeného textu